Plaatsen:
Trindade (Sao Tomé en Principe), de hoofdstad van het district Mé-Zóchi in Sao Tomé en Principe
Trindade (Beja), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Beja
Trindade (Vila Flor), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Vila Flor
Trindade (Goiás), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Trindade (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Trindade do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Da Trindade (eiland), een Braziliaans eiland in de Atlantische oceaan
Personen:
Elias Mendes Trindade, een Braziliaans voetballer
Gil da Cruz Trindade, een marathonloper uit Oost-Timor